Csehország
Suchodol
 Suchodol, település a Příbrami járásban
 Lengyelország
Suchodół
 Suchodół, település a Lubusi vajdaságban
 Suchodół, település a Mazóviai vajdaság Piaseczniei járásában
 Suchodół, település a Mazóviai vajdaság Płocki járásában
 Suchodół, település a Mazóviai vajdaság Sochaczewi járásában
 Suchodół, település a Mazóviai vajdaság Węgrówi járásában